Met de naam Maria Stuart (Mary Stuart) worden verschillende personen aangeduid: 
 Maria Stuart van Schotland (ca. 1428-1465), de vijfde dochter van Jacobus I van Schotland, gehuwd met Wolfert VI van Borselen, heer van Veere
 Maria I van Schotland, Mary, Queen of Scots (1542-1587)
 Maria Henriëtte Stuart (1631-1660), de oudste dochter van Karel I van Engeland, gehuwd met Willem II van Oranje-Nassau, moeder van Willem III van Oranje-Nassau
 Maria II van Engeland (1662-1694), de dochter van Jacobus II van Engeland, gehuwd met Willem III van Oranje-Nassau
 Mary Stuart (1926-2002), een Amerikaanse actrice

en tevens:
 Maria Stuart (Schiller), een toneelstuk (drama) van de Duitse schrijver Friedrich von Schiller|Friedrich Schiller uit 1800
 Maria Stuart i Skottland, een toneelstuk in vier bedrijven uit 1863 van Bjørnstjerne Bjørnson
 Maria Stuarda, een opera van Gaetano Donizetti
 Maria Stuart (toneelstuk), een gedicht van de Nederlandse dichter Joost van den Vondel

 Mary Stewart (atlete)
 Mary Stewart (schrijfster)
 Mary Stewart (zwemster)